owca Dolly
 Dolly Parton
 Dolly – francuska grupa rockowa